Евге́ний Алекса́ндрович Митта́ (род. 11 июня 1963, Москва) — российский художник и актёр. Сын кинорежиссёра Александра Митты.

Биография 
Родился 11 июня 1963 года в Москве. В 1976 году снялся в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». В 1988 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова. В 1989 году совместно с Айдан Салаховой и Александром Якутом выступил соучредителем Первой галереи — первой частной художественной галереи в России. В 1994 году вступил в Московский Союз художников.

В 2005 году создал в пространстве «АРТСтрелки» художественную галерею Paperworks.

В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

Семья 
 Отец — Александр Наумович Митта (род. 28 марта 1933), советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.
 Мать — Лилия Моисеевна Майорова (6 февраля 1928 — 14 ноября 2022), художник.
 Жена — Елена Баканова, искусствовед, галерист.
 Сын — Александр Митта.
 Дочь — Ева Митта.

Работы находятся в собраниях 
 Министерство культуры РФ, Москва.
 Пражская Национальная галерея, Прага, Чехия.
 Flash Art Collection, Нью-Йорк, США.
 P.Sprovieri, Рим, Италия.
 F. Cadot, Париж, Франция.
 R. Kushner, Нью-Йорк, США.

Персональные выставки 
 1996 — «Объекты для медитации». XL Галерея, Москва.
 1993 — Patricia Shea Gallery, Лос-Анджелес, США.
 1990 — F. Cadot Gallery, Нью-Йорк, США.
 1990 — Первая галерея, Москва.

Работы в кино

Актёр 
 1969 — «Гори, гори, моя звезда» — зритель
 1972 — «Точка, точка, запятая…» — ученик 2 класса
 1974 — «Домби и сын» (фильм-спектакль) — Поль, сын мистера Домби
 1976 — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» — Ванюша Ртищев
 1976 — «Степной король Лир» (фильм-спектакль) — Митя
 1988 — «Чёрный монах» — эпизод
 2011 — «Краткий курс счастливой жизни» — друг семьи Лапшиных
 2014 — «Да и да» — покупатель картины
 2014 — «Майские ленты» — Эдуард
 2022 — «Обоюдное согласие» — адвокат Доринова

Режиссёр 
 «Олег Кулик: Вызов и Провокация» (документальный фильм), 2008.
 «Виноградов и Дубосарский: Картина на заказ» (документальный фильм), 2009.

Художник-постановщик 
 «8 ½ долларов», 1999
 «Прогулка», 2003

Примечания 

Современные художники России